Евгений Александрович Тарасов: Тарасов, Евгений Александрович (род. 1979) — казахстанский футболист.
 Тарасов, Евгений Александрович (род. 1951) — советский и российский политик и государственный деятель.